Picaflor de antifaz puede referirse a las siguientes especies de aves:

 Diglossa cyanea; o
 Polytmus guainumbi.